

Astronomia
 5973 Takimoto – asteroide della fascia principale

Persone
 Makoto Takimoto – ex judoka giapponese
 Miori Takimoto – attrice e cantante giapponese
 Tatsuhiko Takimoto – scrittore giapponese